«As the Years Go Passing By» — блюзова пісня Альберта Кінга. Автор пісні — Дедрік Мелоун. Композиція увійшла до другого студійного альбому Кінга Born Under a Bad Sign під десятим номером у списку.

Вважається, що риф у пісні «Layla» гурту Derek and the Dominos, був написаний Двейном Оллменом на основі вокальної мелодії «As the Years Go Passing By» версії Кінга.

Інші версії
 1968 — Eric Burdon & the Animals з Love Is.
 1969 — Карлос Сантана з Mother Earth.
 1976 — Майті Джо Янг з Mighty Joe Young.
 1977 — Фентон Робінсон з I Hear Some Blues Downstairs.
 1982 — George Thorogood & The Destroyers з Bad to the Bone.
 1990 — Гері Мур з Still Got the Blues.
 1994 — Отіс Раш з Ain't Enough Comin' In.

Текст пісні

Примітки

Посилання 
 Albert King — As the Years Go Passing By — Live in Sweden 1980  на YouTube 
 Mighty Joe Young — As the Years Go Passing By  на YouTube 

Сингли Stax Records
Пісні Альберта Кінга
Пісні The Animals
Пісні Фентона Робінсона
Пісні Отіса Раша
Пісні Гері Мура
Пісні 1967